Шлам (или шламм; от  — грязь) — тонко измельчённые сырье или отходы при инженерной разработке горного продукта, составляющие пылевые и мельчайшие его части, получаемые специально в различных размалывающих аппаратах или в виде осадка при промывке какого-либо рудного материала.

Описание 
Шламом также может быть:
 Порошкообразная субстанция, обычно содержащая благородные металлы, выпадающие в осадок при электролизе меди, цинка и других металлов.
 Нерастворимые отложения в паровых котлах в виде ила и твёрдого осадка. Для удаления шлама котёл продувают или проводят термосифонное удаление шлама.
 Илистый осадок каменного угля или руды при мокром обогащении.
 Осадок в виде мелких частиц, образующийся при отстаивании или фильтрации жидкости.
 Продукт мокрого помола кварцевого песка — песчаный шлам.
 Разбуренная порода, выносимая буровым раствором с забоя скважины на дневную поверхность.
 Отходы при шлифовании на металлообрабатывающих шлифовальных станках, состоящие из мелкой (до 1 мкм) стружки металла, абразивного материала шлифовального инструмента и эмульсии, если таковая используется в качестве СОЖ (смазывающе-охлаждающая жидкость). Обычно попадает в дренажную систему СОЖ станка и требует периодического удаления.

См. также 
 Дешламатор
 Спиральный классификатор
 Шлак

Примечания

Ссылки 

 

Материалы и продукты металлургии
Обогащение полезных ископаемых